LAN Express est une compagnie aérienne chilienne.

Voir aussi 

LATAM Airlines Group
Membre affilié de Oneworld